Арар (Кашатаг), Арар (вірм. Հարար), Ашаги-Фараджан (азерб. Aşağı Fərəcan) — село у Кашатазькому районі Нагірно-Карабаської Республіки.
 Арар () — місто в Саудівській Аравії, столиця провінції Ель-Худуд еш-Шамалія.